James Melville ist der Name folgender Personen:

* James Melville (Diplomat, 1535) (1535–1617), schottischer Diplomat 
 James Melville (Geistlicher) (1556–1614), schottischer Geistlicher und Dichter 
 James Melville (Schauspieler, I), Schauspieler  
 James Melville (Schauspieler, II), Schauspieler 
 James D. Melville Jr., US-amerikanischer Diplomat